USS Samuel B. Roberts es el nombre de los siguientes de buques de guerra:
 USS Samuel B. Roberts (DE-413), destructor de escolta de la clase John C. Butler.
 USS Samuel B. Roberts (DD-823), destructor de la clase Gearing.
 USS Samuel B. Roberts (FFG-58), fragata de la clase Oliver Hazard Perry.
Samuel B. Roberts, USS